Новая Зеландия принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи с 7 по 23 февраля. Сборная была представлена 15 спортсменами, которые выступили в пяти видах спорта. Новозеландцы на шестой зимней Олимпиаде подряд не сумели выиграть ни одной медали.

Новозеландцы были представлены сильными фристайлистами в мужском и женском хафпайпе. В итоге Джосси Уэллс стал четвёртым в мужской дисциплине (ещё два новозеландца вошли в 10-ку лучших), а Янина Кузма стала пятой среди женщин.

Состав и результаты

Горнолыжный спорт 

Мужчины

Фристайл 

 Спортсменов — 6

Ски-хафпайп

Слоупстайл

Скелетон

Сноуборд 

 Спортсменов — 5
 Слоупстайл

 Хафпайп

Конькобежный спорт 

Мужчины

Ссылки 
 Новая Зеландия на XXII зимних Олимпийских играх
 Олимпийский комитет Новой Зеландии

2014
Новая Зеландия